Йоэль Сегундо Финоль Ривас (; род. 21 сентября 1996; Мерида, Венесуэла) — венесуэльский боксёр. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016. Бронзовый призёр Панамериканских игр 2015. Чемпион (2018) и бронзовый призёр (2022) Южноамериканских игр.

Любительская карьера 
В 2012 году стал чемпионом Венесуэлы среди молодёжи в весовой категории до 40 кг.

Всемирная серия бокса 2015 
Представлял команду «Caciques de Venezuela» (Венесуэла). Выступал в 1-й наилегчайшей весовой категории (до 49 кг). 17 января 2015 года проиграл казахстанцу Мардану Берикбаеву. 30 января 2015 года победил американца Нико Эрнандеса. 14 февраля 2015 года победил аргентинца Кристиана Роду. 28 февраля 2015 года победил поляка Давида Ягодзиньского. 28 марта 2015 года победил пуэрториканца Энтони Чакона. 18 апреля 2015 года проиграл ирландцу Пэдди Барнсу.

Панамериканские игры 2015 
Выступал в 1-й наилегчайшей весовой категории (до 49 кг). В 1/8 финала победил канадца П. Г. Тондо. В четвертьфинале победил колумбийца Юберхена Мартинеса. В полуфинале проиграл кубинцу Хоанису Архилагосу.

Чемпионат мира 2015 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/16 финала победил турменистанца Зарипа Джумаева. В 1/8 финала проиграл колумбийцу Сейберу Авиле.

Всемирная серия бокса 2016 
Представлял команду «Caciques de Venezuela» (Венесуэла). Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). 29 января 2016 года проиграл аргентинцу Кристиану Роде. 23 апреля 2016 года проиграл казахстанцу Азамату Исакулову.

Олимпийские игры 2016 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/16 финала победил доминиканца Леонеля де лос Сантоса. В 1/8 финала победил британца . В четвертьфинале победил алжирца Мохамеда Флисси. В полуфинале проиграл узбекистанцу Шахобидину Зоирову. Серебряный призёр турнира россиянин Миша Алоян провалил допинг-тест и был лишён медали. Серебряным призёром стал Финоль.

Всемирная серия бокса 2017 
Представлял команду «Caciques de Venezuela» (Венесуэла). Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). 17 марта 2017 года победил кубинца Йосвани Вейтию. 21 апреля 2017 года победил аргентинца .

Всемирная серия бокса 2018 
Представлял команду «Caciques de Venezuela» (Венесуэла). Выступал в легчайшей весовой категории (до 56 кг). 23 февраля 2018 года победил колумбийца Джона Мартинеса. 23 марта 2018 года победил кубинца Робейси Рамиреса. 7 апреля 2018 года проиграл узбекистанцу Шахобидину Зоирову.

Южноамериканские игры 2018 
Выступал в легчайшей весовой категории (до 56 кг). В четвертьфинале победил бразильца Арлисона Гонсалвеша. В полуфинале победил эквадорца Жана Кайседо. В финале победил аргентинца Карлоса Аланиса.

Чемпионат мира 2019 
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). В 1/32 финала победил немца Рамана Шарафу. В 1/16 финала проиграл казахстанцу Кайрату Ералиеву.

Олимпийские игры 2020 
Выступал в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг). В 1/16 финала проиграл японцу Риомею Танаке.

Чемпионат мира 2021 
Выступал в легчайшей весовой категории (до 54 кг). В 1/16 финала победил украинца Эльмира Набиева. В 1/8 финала победил испанца . В четвертьфинале проиграл индийцу .

Южноамериканские игры 2022 
Выступал в полулёгкой весовой категории (до 57 кг). В четвертьфинале победил колумбийца Йилмара Леандро Гонсалеса Ландасари. В полуфинале проиграл бразильцу Луису Габриэлу до Насименто Шалоту.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге дебютировал 6 июля 2019 года. Одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде.

Статистика боёв

Семья 
Зять (муж сестры) — Эдвин Валеро, венесуэльский боксёр-профессионал. Чемпион мира во 2-й полулёгкой (WBA, 2006—2008) и лёгкой (WBC, 2009—2010) весовых категориях. Именно Валеро привил Финолю любовь к боксу. 18 апреля 2010 года Валеро, страдавший от алкогольной и наркотической зависимости, был арестован по подозрению в убийстве своей жены. Боксёр сдался полиции и признался в содеянном. Спустя несколько часов он повесился в тюремной камере. Во время выступления на Олимпиаде 2016 года Йоэль сказал, что простил Валеро:

Я простил его. Несмотря на то, что он убил мою сестру, я прощаю его. Сначала я не мог принять произошедшее, но затем я обрёл веру в Бога и научился прощать. Он научил меня выбрасывать удары, научил азам. Он устраивал мне уличные драки, чтобы сделать из меня мужчину. Он хотел, чтобы я стал чемпионом мира, а он был бы моим агентом. Его сломали наркотики. Они изменили его, потому что на самом деле он не был плохим человеком. Мой путь был долгим и сложным, но я сделал первый шаг. Господь забрал у меня сестру и Эдвина, но он дал кое-что взамен — он сделал меня лучше.

Боксёрские титулы

Любительские 
 2012  Чемпион Венесуэлы среди молодёжи в весовой категории до 40 кг.
 2015  Бронзовый призёр Панамериканских игр в 1-й наилегчайшей весовой категории (до 49 кг).
 2016  Серебряный призёр Олимпийских игр в наилегчайшей весовой категории (до 52 кг).
 2018  Чемпион Южноамериканских игр в легчайшей весовой категории (до 56 кг).
 2022  Бронзовый призёр Южноамериканских игр в полулёгкой весовой категории (до 57 кг).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AIBA
 Профиль на сайте WSB
 Профиль на Boxing-Scoop.com
 Профиль на сайте Панамериканских игр 2015
 Профиль на сайте Летних Олимпийских игр 2016

Боксёры Венесуэлы
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой наилегчайшей весовой категории
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Южноамериканских игр по боксу